Кру́миня () — латышская фамилия, женская форма фамилии Круминьш.

Известные носители 
 Круминя, Бригита (1943—2017) — советский и латвийский сценарист и режиссёр документального кино, мультипликатор, фотограф.
 Круминя, Олга (1909—1992) — советская и латвийская актриса, театральный деятель, заслуженная артистка Латвийской ССР.
 Круминя, Линда (род. 1984) — латвийская шахматистка, чемпионка Латвии по шахматам (2017).
 Круминя, Элита (род. 1965) — латвийский экономист, государственный контролёр Латвии.
 Круминя, Герда (род. 1984) — латвийская биатлонистка.

Двойная фамилия 
 Круминя-Витрупе, Марта (1908—2010) — латвийская шахматистка, чемпионка Латвии по шахматам (1941), поэт и публицист.